Chiesa di Santa Maria dell'Arco a Napoli
 Chiesa di Santa Maria dell'Arco  a Portanova a Napoli
 Chiesa di Santa Maria dell'Arco in via Soprammuro a Napoli
 Chiesa di Santa Maria dell'Arco a Noto